

Muzyka 
  – koreański zespół muzyczny
  ()– album 
 „Ulala” – singel polskich piosenkarzy Young Leosi, Żabsona i Beteo, w którym gościnnie występuje Borucci z 2020
 „” – singel japońskiego zespołu  z 2010

Miejsca 
 Ulala – dawna nazwa Gornoałtajska
  – rzeka na terenie Angoli
  – rzeka na terenie Tanzanii
  – wzgórze na terenie Tanzanii

Taksony 
  – gatunek ślimaka morskiego
  – gatunek ślimaka morskiego

Postacie 
  – główna postać gry 
 Ulala Serizawa – postać z gry

Inne 

 Ulala: Idle Adventure – gra mobilna